Zlati petelin je lahko:

opera v treh dejanjih Rimskega-Korsakova
Zlati petelin (nagrada) - glasbena nagrada